jolka – rodzaj krzyżówki
 jolka – rodzaj jachtu
 Jolka – forma imienia Jolanta
 Jolka – ukraińska piosenkarka rosyjskojęzyczna